De ATP World Tour Awards zijn prijzen die worden uitgereikt door de Association of Tennis Professionals aan tennisspelers die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd in het voorbije seizoen.

Player of the Year (Speler van het Jaar) 
De 'Speler van het jaar' werd aanvankelijk gekozen door de leden van de ATP, met als gevolg dat de winnaar niet altijd dezelfde was als degene die de nummer 1 van de wereld was volgens de eigen ATP Rankings. Tegenwoordig volgt de naam automatisch uit de wereldranglijst aan het eind van het jaar.

Doubles Team of the Year (Dubbelkoppel van het Jaar)

Coach of the Year (Coach van het jaar) 
De coach van het jaar wordt verkozen door een verkiezing onder coaches.

Most Improved Player (Meest verbeterde speler)

ATP Star of Tomorrow (Toekomstige topspeler) 
Deze prijs werd tot en met 2012 Nieuwkomer van het Jaar genoemd en verkozen door de spelers. Vanaf 2013 wordt deze prijs verstrekt aan de speler in de top honderd met het hoogste geboortejaar. Indien meerdere spelers in de top honderd in dat jaar geboren zijn, gaat de prijs naar de hoogst geklasseerde speler

Stefan Edberg Sportsmanship Award (Sportiviteitsprijs)

Comeback of the Year (Terugkeer van het jaar)

Arthur Ashe Humanitarian of the Year (Filantroop van het jaar)

Fan's Favorite (Publiekslieveling)

Fan's Favorite team (Publiekslieveling)

Tournament of the Year (Toernooi van het jaar)

Meervoudige winnaars

Bronnen 
 Winnaars tot en met 2016 op de ATP-website
 Winnaars 2017

Association of Tennis Professionals
Sportprijs